Zelinka může mít více významů:

české příjmení (přechýleně Zelinková)
 Božena Zelinková (1869–1936), česká učitelka, publicistka, redaktorka a pracovnice v ženském hnutí
 Jan Evangelista Zelinka (1893–1969), český skladatel, klavírista a hudební publicista
 Jan Evangelista Zelinka starší (1856–1935), český hudební skladatel a pedagog
 Jan Hrnčíř Zelinka (1570–po 1633), český kazatel
 Jiří Zelinka (* 1958), český fotbalista
 Karel Zelinka (* 1987), český fotbalista
 Miroslav Zelinka, více osob
 Ondřej Zelinka (1802–1868), rakouský právník a politik českého původu
 Peter Zelinka (1957–2021), československý biatlonista
 Rudolf Zelinka (1907–1965), český matematik a učitel
 Zuzana Zelinková (* 1982), česká parkurová jezdkyně

označení ovoce
 odrůda hrušně obecné
 lidové označení ryngle - zelené renklódy

Podobné příjmení
 Zelenka